NGC 5296 (другие обозначения — MCG 7-28-62, ZWG 218.44, NPM1G +44.0258, KCPG 394A, PGC 48811) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5296
Гончие Псы (созвездие)